

Brasil 
 Rua Jerônimo Coelho (Porto Alegre) — na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul
 Rua Jerônimo Coelho (Florianópolis) — na cidade de Florianópolis, Santa Catarina
 Rua Jerônimo Coelho (Joinville) — na cidade de Joinville, Santa Catarina

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos